

Geografia
 Francia
 Laurens – comune dell'Hérault
 Stati Uniti d'America
 Laurens – capoluogo della Contea di Laurens, Carolina del Sud
 Laurens – città della Contea di Pocahontas, Iowa
 Laurens – città della Contea di Otsego, New York

Onomastica
 Laurens – variante del nome proprio di persona maschile Lorenzo